

Geografia 
Brasile
Chaves –comune dello Stato del Pará

Portogallo
Chaves – comune del distretto di Vila Real

Persone 
 Esteban Chaves (1990) – ciclista